Ву́лиця Іва́на Підду́бного (також Ву́лиця Підду́бного) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Івана Піддубного 
 Вулиця Івана Піддубного — вулиця у місті Бахмач.
 Вулиця Івана Піддубного — вулиця у місті Бориспіль.
 Вулиця Івана Піддубного — вулиця у місті Дніпрі.
 Вулиця Івана Піддубного — вулиця у місті Дружківка.
 Вулиця Івана Піддубного — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Івана Піддубного — вулиця у місті Львів.
 Вулиця Івана Піддубного — вулиця у місті Сміла.
 Вулиця Івана Піддубного — вулиця у місті Сокиряни.
 Вулиця Івана Піддубного — вулиця у місті Суми.
 Вулиця Івана Піддубного — вулиця у місті Харків.
 Вулиця Івана Піддубного — вулиця в місті Черкаси.
 Вулиця Івана Піддубного — вулиця у місті Шпола.

Вулиця Піддубного 
 Вулиця Піддубного — вулиця у місті Винники.
 Вулиця Піддубного — вулиця у місті Гнівань.
 Вулиця Піддубного — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Піддубного — вулиця у місті Золотоноша.
 Вулиця Піддубного — вулиця у місті Нікополь.
 Вулиця Піддубного — вулиця у місті Умань.

Вулиці, названі на честь людей